Frederick Temple kan syfta på:
Frederick Temple (ärkebiskop) (1821-1902), ärkebiskop av Canterbury 1896-1902. 
Frederick Hamilton-Temple-Blackwood, 1:e markis av Dufferin och Ava (1826-1902), generalguvernör över Kanada 1872-1878 och vicekung över Indien 1884-1888.